Mari steht für:

 Mari (Stadt), Stadtstaat auf dem Territorium des heutigen Syrien
 Mari (Brasilien), Ort in Paraíba, Brasilien
 Mari (China), Gemeinde in der Provinz Sichuan, Volksrepublik China
 Mari (Zypern), Ort auf Zypern
 Mari (Volk), wolgafinnisches Volk
 Mari (Sprache), Sprache des Volkes der Mari
 Mari (Göttin), baskische Gottheit
 Mari. Annales de recherches interdisciplinaires, altertumswissenschaftliche Zeitschrift
 Mari Auto, brasilianischer Automobilhersteller
 Mariholm, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Marikoppa, Berga auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mari (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mari (Vorname), weiblicher Vorname
 Mari (12. Jh.), Ostsyrischer Kleriker und Schriftsteller

Mari oder Marí ist der Familienname folgender Personen:
 Bernat Joan i Marí (* 1960), spanischer Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer, Schriftsteller und Politiker (ERC)
 Christian Mari (* 1945), französischer Bridge-Spieler
 Enzo Mari (1932–2020), italienischer Designer
 Fiorella Mari (* 1928), italienische Schauspielerin
 Giacomo Mari (1924–1991), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Lorenzo De Mari († 1772), Doge der Republik Genua
 Lorenzo Cibo de’ Mari († 1503), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent und Kardinal der Römischen Kirche
 Narimane Mari (* 1969), algerisch-französische Filmemacherin
 Pablo Marí (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Silvana De Mari (* 1953), italienische Schriftstellerin
 Teairra Marí (* 1987), US-amerikanische Sängerin
 Toni Marí Sart (* 1963), spanischer Bildhauer

Siehe auch:
 Marie
 Mary